Nannostomus är ett släkte av fiskar. Nannostomus ingår i familjen Lebiasinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Nannostomus